

Sigle 

PAQ est un sigle qui peut signifier :
 Plan d'assurance qualité, document et outil du management de la qualité, en gestion d'entreprise ;
Previously Asked Questions (voir FAQ) ;
Produits alimentaires de qualité, nom d'un organisme de défense et de gestion (ODG) reconnu par l'INAO.

Voir aussi 
 PAQ est le nom d'une famille de logiciels de compression de données.